Christian Harrison e Shintaro Mochizuki erano i detentori del titolo ma solo Harrison ha deciso di difendere il titolo in coppia con Andrew Harris.

In finale Andrew Harris e Christian Harrison hanno sconfitto Luke Johnson e Sem Verbeek con il punteggio di 7–6(8–6), 6–7(4–7), [10–8].

Teste di serie 

  Marco Bortolotti /  Sergio Martos Gornés (quarti di finale)
  Ruben Gonzales /  Fernando Romboli (semifinale)

  Luke Johnson /  Sem Verbeek (finale) 
  Andrew Harris /  Christian Harrison (campioni)

Wildcard 

  David Marrero /  Dhruva Mulye (primo turno)

  Miguel García /  Hillel Rousseau (primo turno)

Alternate 

  Gian Marco Moroni /  Lukáš Rosol (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tenerife Challenger III 2023